Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van augustus 2022 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 5 augustus 2022.

Vrouwen 08